Landespokal 2020/21 steht für:

 Berliner Landespokal 2020/21 
 Brandenburgischer Landespokal 2020/21 
 Sächsischer Landespokal 2020/21